Naiguata ou l'une de ses graphies peut désigner :

Toponymes

Naiguatá : une localité de l'État de La Guaira ; 
 Naiguatá : l'une des onze paroisses civiles de la municipalité de Vargas dans l'État de La Guaira ;
 Pico Naiguatá : le point culminant de la cordillère de la Costa.

Homonymie de toponyme